De Heining (bedrijventerrein), bedrijventerrein in Amsterdam
 De Heining (gemaal), gemaal in de Nederlandse provincie Friesland
 De Heining (boek), boek van Jan Van Loy